Sabourin ist der Familienname folgender Personen:

 Cathy Bursey-Sabourin (* 1957), kanadische Künstlerin
 Dany Sabourin (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Gabriel Sabourin, kanadischer Schauspieler
 Gary Sabourin (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler
 Geneviève Sabourin (* 1972), kanadische Schauspielerin
 Jordan Sabourin (* 1981), kanadischer Basketballspieler
 Ken Sabourin (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Marcel Sabourin (* 1935), kanadischer Filmemacher
 Scott Sabourin (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler